Llista dels 261 municipis del departament francès d'Ar Mor-Bihan (56).

Morbihan